Пе́рес может означать:

 Фамилия испанского () или португальского () происхождения. Как испанская, так и португальская фамилия образованы от личного собственного имени Pedro с помощью окончания -ez/-es, указывающего на принадлежность («чей?») и эквивалентного русскому «-ов».
 Современная израильская фамилия (). На иврите означает название птицы бородач из семейства ястребиных.

Носители фамилии

А 
 Перес, Айосе (род. 1993) — испанский футболист.
 Перес, Алексис (род. 1994) — колумбийский футболист.
 
 
 Перес, Альфредо (1929—1994) — аргентинский футболист.
 Перес, Антони (род. 1991) — французский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Перес, Антонио (1534—1611) — испанский государственный деятель.
 Перес, Анхель (род. 1971) — кубинский и американский гребец-байдарочник.
 Перес, Ашер (1934—2005) — израильский физик, пионер в квантовой теории информации.

Б 
 Перес, Бернардино (более известный как Пасьеги́то; 1925—2002) — испанский футболист и тренер.
 Перес, Блас (род. 1981) — панамский футболист.
 Перес, Брайан (род. 1986) — гибралтарский футболист.
 Перес, Бруно (род. 1990) — бразильский футболист.

В 
 Перес, Валдир (1951—2017) — бразильский футболист и футбольный тренер.
 Перес, Валериано (род. 1941) — мексиканский фехтовальщик.
 Перес, Венсан (род. 1962) — французский актёр, режиссёр, сценарист.

Г 
 Перес, Гильермо (род. 1979) — мексиканский спортсмен (тхэквондист), олимпийский чемпион 2008 года.
 Перес, Гильермо (род. 1980) — испанский органист, специалист по игре на органе-портативе и по исполнению инструментальной музыки XIV—XV вв.
 Перес, Глория (род. 1948) — бразильская сценаристка и автор новелл (мыльных опер).
 Перес, Григорий Аркадьевич (псевдоним Печалин, 1899—1966) — организатор кинопроизводства в СССР, редактор.

Д 
 Перес, Дайана (род. 1981) — американская журналистка и телеведущая.
 Перес, Дамиан (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Перес, Дани (род. 2005) — испанский футболист.
 Перес, Даниэла (1970—1992) — бразильская актриса.
 
 Перес, Данни (род. 2000) — венесуэльский футболист.
 Перес, Дарлейс — колумбийский боксёр-любитель, участник Олимпийских игр 2008 года.
 Перес, Джефферсон (род. 1974) — эквадорский легкоатлет.
 Перес, Джон Вильмар (род. 1970) — колумбийский футболист.
 Перес, Джордан (род. 1986) — гибралтарский футболист.
 Перес, Джордж (1954—2022) — американский сценарист и художник комиксов.
 Перес, Джошуа (род. 1998) — американский футболист.
 Перес, Диего (род. 1980) — уругвайский футболист.
 Перес, Доминго Сальвадор (род. 1936) — уругвайский футболист.

Ж 
 Перес, Жан (1833—1914) — французский энтомолог.
 Перес, Жан-Батист (1752—1840) — французский учёный и писатель.

И 
 Перес, Иньиго (род. 1988) — испанский футболист.

Й 
 Перес, Йонни (род. 1979) — колумбийский боксёр.

К 
 Перес, Карина (род. 1985) — мексиканская легкоатлетка, которая специализируется в марафоне.
 Перес, Карлес (род. 1998) — испанский футболист.
 Перес, Карлос (род. 1979) — испанский гребец-байдарочник, олимпийский чемпион 2008 года.
 Перес, Карлос Андрес (1922—2010) — президент Венесуэлы в 1974—1979 и 1989—1993 годах.
 Перес, Кенда (род. 1983) — мексикано-американская фотомодель и телеведущая.
 Перес, Кеннет (род. 1974) — датский футболист.
 Перес, Клаудио Даниэль (род. 1985) — аргентинский футболист.
 
 Перес, Кэролайн (род. 1984) — британская феминистка.

Л 
 Перес, Ладислао — уругвайский футболист.
 Перес, Ленар (род. 1998) — кубинский боксёр.
 
 Перес, Лусия (род. 1985) — испанская певица.

М 
 Перес, Майк (род. 1986) — кубинский боксёр-профессионал.
  (; ?—1852) — президент Никарагуа в 1843—1844 годах.
 Перес Руис, Мануэль (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Перес, Мариньо (род. 1947) — бразильский футболист.
 Перес, Марио (род. 1982) — мексиканский футболист.
 Перес, Мариэла (род. 1946) — венесуэльская фотомодель, Мисс Венесуэла 1967 года.
 Перес, Мартин (род. 1991) — венесуэльский бейсболист.
 
 Перес, Мелина (род. 1979) — мексикано-американский рестлер.
 Перес, Мерседес (род. 1989) — колумбийская тяжелоатлетка.

Н 
 Перес, Наусет (род. 1985) — испанский футболист.
 Перес, Неуэн (род. 2000) — аргентинский футболист.

О 
 Перес, Омар Себастьян (род. 1981) — аргентинский футболист.

П 
 Перес, Пабло (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Перес, Паскуаль Николас (1926—1977) — аргентинский боксёр, олимпийский чемпион (1948).
 Перес, Патрисио (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Перес, Педро (1952—2018) — кубинский легкоатлет, прыгун тройным.

Р 
 Перес, Рейнальдо (род. 1994) — кубинский футболист.
 Перес, Рене (род. 1984) — американская фотомодель и порноактриса.
 Перес, Рози (род. 1964) — американская актриса.
 Перес, Рубен (род. 1989) — испанский футболист.

С 
 Перес, Сантьяго (род. 1972) — испанский легкоатлет.
 Перес, Себастьян (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Перес, Серхио (Чеко Перес, род. 1990) — мексиканский автогонщик.

Т 
 Перес, Томас (род. 1943) — американский юрист и политик.

У

Ф 
 Перес, Фернандо (род. 1944) — кубинский кинорежиссёр.
 Перес, Флорентино (род. 1947) — испанский спортивный функционер, президент футбольного и баскетбольного клуба «Реал Мадрид».
 Перес, Франсиско (1920—1999) — кубинский шахматист, международный мастер (1959).
  — американский музыкант, вокалист финской метал-группы Apocalyptica.

Х 
 Перес, Хавьер (род. 1977) — испанский футбольный тренер.
 Перес, Хайме (1928—2005) — уругвайский коммунистический политик.
 Перес, Хеновева (1926—2016) — мексиканская актриса, радиоактриса, мастер дубляжа и писательница.
 Перес, Хесус (род. 1995) — тринидадский футболист.
 Перес, Хоакин (1936—2011) — мексиканский спортсмен-конник.
 Перес, Хосе (1898—1920) — уругвайский футболист.
 Перес, Хосе Андрес (1919—?) — перуанский шахматист.
 Перес, Хосе Рикардо (род. 1963) — колумбийский футболист.
 Перес, Хосе Хоакин (1801—1889) — президент Чили в 1861—1871 годах.

Ш 
 Перес, Шимон (1923—2016) — президент Израиля в 2007—2014 годах.

Э 
 Перес Греко, Эдгар (род. 1982) — венесуэльский футболист.
 Перес, Эллен (род. 1995) — австралийская теннисистка.
 Перес, Энрике (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Перес, Энцо Николас (род. 1986) — аргентинский футболист.
 Перес, Эрнан (род. 1989) — парагвайский футболист.
 Перес, Эрнесто (1970) — испанский дзюдоист.

Я 
 Перес, Яйме (род. 1991) — кубинская легкоатлетка, специализируется на метание диска.

Составные фамилии 
 Перес Галарса, Перегрин (1911—1947) — испанский и советский военный деятель и партизан, участник Гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны.
 Перес Гарсиа, Матиас (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Перес-Герреро, Мануэль (1911−1985) — венесуэльский экономист и государственный деятель.
 Перес-Гомес, Альберто (род. 1949) — канадский историк и теоретик архитектуры.
 Перес-Реверте, Артуро (род. 1951) — испанский писатель и журналист.
 Перес-Сала, Луис (род. 1959) — испанский автогонщик.
 Перес Агуадо, Омар Марио (род. 1976) — уругвайский футболист.
 Перес Аильон, Марселино (род. 1955) — испанский футболист.
 Перес Алонсо, Виктор (род. 1988) — испанский футболист.
 Перес Бурин, Диего (род. 1962) — уругвайский теннисист.
 Перес Бурруль, Альфонсо (род. 1965) — испанский футбольный судья.
 Перес Гальдос, Бенито (1843—1920) — испанский писатель.
 Перес Гандуль, Франсиско (род. 1956) — испанский журналист и сценарист.
 Перес Годой, Рикардо (1905—1982) — президент Перу (1962—1963).
 Перес-Гомес, Альберто (род. 1949) — канадский историк и теоретик архитектуры мексиканского происхождения.
 
 Перес Диас, Томас Давид (1939—1963) — кубинский антикоммунистический повстанец.
 Перес Канделарио, Мануэль (род. 1983) — испанский шахматист.
 Перес Компанк, Грегорио (род. 1934) — аргентинский предприниматель, миллиардер.
 
 
 Перес Миджанс, Орелвис (род. 1976) — испанский шахматист.
 Перес Молина, Отто (род. 1950) — гватемальский политик, президент Гватемалы.
 Перес Морено Гомес, Фаустино (более известный как Тино Перес; род. 1969) — испанский мини-футбольный тренер.
 Перес Ортис, Майкл (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Перес Паредес, Мануэль (род. 1939) — кубинский кинорежиссёр, сценарист и критик.
 Перес Перес, Хосе Мигель
 Перес Понса, Федерико — аргентинский шахматист.
 Перес Родригес, Луис Мануэль
 Перес Рольдан, Гильермо (род. 1969) — аргентинский теннисист и теннисный тренер.
 Перес Рондон, Хуан Карлос (род. 1968) — кубинский бейсболист.
 Перес Рохас, Оскар
 Перес Рубалькаба, Альфредо
 Перес Сантамария, Игнасио
 Перес Сентенат, Сесар
 Перес Урреа, Фелипе (1967—1996) — колумбийский футболист и преступник.
 Перес Хименес, Маркос (1914—2001) — президент Венесуэлы (1952—1958).
 Перес Эрнандес, Хуан Хосе (ок. 1725 — 3 ноября 1775) — испанский путешественник, исследователь побережья Канады.
 Перес Эскивель, Адольфо (род. 1931) — аргентинский скульптор и архитектор, лауреат Нобелевской премии мира (1980).
 Перес де Гусман, Фернан
 Перес де Ита, Хинес
 Перес де Куэльяр, Хавьер (род. 1920) — генеральный секретарь ООН (1982—199).
 Перес де Маносальбас, Сантьяго (; 1830—1900) — президент Колумбии (1874—1876).
 Перес де Олива, Фернан (1492—1531) — испанский писатель-гуманист.
 Перес де Ольгин, Мельчор (1660 — 1724) – боливийский живописец.
 Перес де Тагле, Анна Мария (род. 1990) — американская актриса, модель и певица.
 Перес де Урдининеа, Хосе Мария (1784−1865) — 3-й президент Боливии.
 Алонсо Перес, Мариано (1857—1930) — испанский и французский художник.
 Вальдес Перес, Денис Умбертович (род. 1979) — российский футболист.
 Гарсия Перес, Алан (1949—2019) — президент Перу (1985—1990, 2006—2011).
 Гарсия Перес, Хеорхина (род. 1992) — испанская теннисистка.
 
 Кркич Перес, Боян (род. 1990) — испанский футболист.
 Морено Перес, Альберто (род. 1992) — испанский футболист.
 Ройо Перес, Иоахим (1691—1748) — святой Римско-Католической Церкви, член монашеского ордена доминиканцев, миссионер, мученик.
 Торрес Перес, Анхель Виктор (род. 1966) — испанский политик.
 Фернандес Перес, Анхель (род. 1988) — испанский гандболист.

Вымышленные персонажи 
 Мышонок Перес — мышонок, герой сказок, популярных в испаноязычных странах.
 Марикита Перес — испанская кукла, созданная Леонор Коэльо в 1938 году.

Топоним 
 Перес — гора вулканического происхождения на Голанских высотах на территории Израиля.

Примечания

См. также 
 Перец (еврейская фамилия)